Garden City kan syfta på;

Geografi

Egypten
 Garden City (Kairo)

USA
 Garden City, Colorado 
 Garden City, Georgia
 Garden City, Idaho
 Garden City, Kansas
 Garden City, New York
 Garden City, Texas